Poprzecznica, okrężnica poprzeczna (łac. Colon transversum) - część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby. Biegnie poprzez całą szerokość ciała w kierunku lewego zagięcia okrężnicy w pobliżu śledziony. Jest to najdłuższy i najbardziej ruchomy odcinek jelita grubego, którego długość wynosi około 45 cm. Zwisa on zawieszony w fałdzie otrzewnej (lub krezce).

Bibliografia 
 R. Putz, R. Pabsta, Sobotta Atlas anatomii człowieka - tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Wydanie III, Urban & Partner, 

Układ pokarmowy człowieka
Anatomia jamy brzusznej